A 2016-os Tour Down Under január 19. és 24. között került megrendezésre, ez már a 18. TDU volt. Az UCI World Tour első versenye volt.
A címvédő Rohan Dennis volt.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok:
 AG2R La Mondiale (ALM)
 Astana Pro Team (AST)
 BMC Racing Team (BMC)
 Team Cannondale–Garmin (CAN)
 Etixx–Quick Step (EQS)
 FDJ (FDJ)
 Team Giant–Alpecin (TGA)
 IAM Cycling (IAM)
 Katyusa (KAT)
 Lampre–Merida (LAM)
 Team Lotto NL–Jumbo (TLJ)
 Lotto Soudal (LTS)
 Movistar Team (MOV)
 Orica–GreenEDGE (OGE)
 Team Dimension Data (DDD)
 Team Sky (SKY)
 Team Tinkoff–Saxo (TCS)
 Trek Factory Racing (TFR)

Pro Continental csapatok: 

 Drapac Professional Cycling (DPC)
 UniSA–Australia

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Fordítás

Tour Down Under
Tour Down Under